Municipio de St. Albans puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Albans (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de St. Albans (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.